Puente Colorado kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Puente Colorado, Puebla, Chapulco, 
 Puente Colorado, Chiapas, Cacahoatán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar